Charlott ist eine Form des Vornamens Charlotte und der Name von:

 Charlott Cordes (* 1988), deutsches Model aus Hamburg

 Carolina Charlott Da Silva Gonçalves (* 1986), venezolanisches Model bei der Wahl zur Miss Venezuela 2009
 Ann-Charlott Settgast (1921–1988), deutsche Schriftstellerin
 Vivian Charlott Burkhardt (* 1986), Miss Grenada 2007
 Anncharlott Eschmann (1941–1977), deutschschweizerische Theologin